Хендрик Якобюс (Хенни) Лойс (; 14 января 1909, Амстердам — 28 февраля 1991, там же) — нидерландский футболист, игравший на позиции защитника, выступал за амстердамский «Аякс».

Ранние годы 
Хенни Лойс родился 14 января 1909 года в Амстердаме, в семье слесаря Арнолдюса Лойса и его жены Гритье Албертье Слове. Он был первым ребёнком в семье из трёх детей. У него было два младших брата: Вилхелмюс Арнолдюс и Петрюс Якобюс. Их отец был родом из города , а мать из Амстердама.

Спортивная карьера 
Вместе с братьями Лойс выступал за футбольный клуб ВБВ, который участвовал в чемпионате Амстердама, а также играл на позиции защитника за сборную Футбольного союза Амстердама. 

В 1933 году братья Хенни и Ко перешли в другой амстердамский клуб — «Аякс». В  Лойс старший дебютировал 17 сентября в матче с АДО, заменив после первого тайма ван де Пюттелара. Встреча завершилась победой амстердамцев — 1:4. 

За «Аякс» Хенни сыграл всего шесть игр в чемпионате. В последний раз в составе «красно-белых» он выходил на поле 5 ноября в гостевом матче с ХФК. На выезде его команда одержала победу со  счётом 0:2, благодаря голам Аудендейка и Мюлдерса. 

Его младший брат Ко через несколько сезонов стал основным игроком «Аякса» и оставался им до середины 1940-х годов.

Личная жизнь 
Хенни умер 28 февраля 1991 года, в возрасте 82 лет.

Источники

Литература 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам